Denna lista över naturliga sjöar i Japan innehåller sjöar med area större än 4 km².

Galleri

Se även

Referenser
Listan baseras främst på den förstnämnda listan, ytor för de 20 största har uppdaterats baserat på den nedre listan. 
 Lista över sjöar i Japan med area större än 4 km² på Japanska ministeriet för land, infrastruktur, transport och turism, daterad 2002 
 湖沼面積20傑 Lista över Japans 20 största sjöar, daterad 2018

 
Sjöar
Japan
WP:Projekt Japan